Константи́н Фролов: Фролов, Константин Васильевич (1932—2007) — советский учёный в области вибраций в машинах, академик РАН.
 Фролов, Константин Викторович (род. 1972) — украинский футболист, защитник.
 Фролов, Константин Иванович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Фролов, Константин Юрьевич (род. 1956) — российский поэт, музыкант, актёр.